Щербовка — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

Располагалась в 3 верстах к югу от современной деревни Михайловка.

История 

Щербовка впервые отмечена в 1859 году в списке населённых мест Смоленской Губернии  под названием Ивановка. В ней тогда 3 двора и 47 жителей.

На карте 1871 года она уже обозначена, как Ивановка (Щербовка) .

В 1926 году уже просто Щербовка и имеет 27 дворов .

В 1978 году деревня ещё существовала и входила в Васьковский сельсовет Починковского района .

В 1993 году уже числилась, как деревня прекратившая существование .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области